Die Einband-Weltmeisterschaft 1937 war das vierte Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 6. bis zum 9. März 1937 in Montargis statt. Es war die vierte Einband-Weltmeisterschaft in Frankreich.

Geschichte 
Mit zwei neuen Weltrekorden endete die letzte Einband-Weltmeisterschaft vor dem Zweiten Weltkrieg. Der Österreicher  Ernst Reicher verbesserte den Weltrekord im Generaldurchschnitt (GD) auf 3,57 und den besten Einzeldurchschnitt (BED) auf 6,81. Robert Tolédano, der seine erste Weltmeisterschaft spielte, holte sich den Titel vor seinem Landsmann und Titelverteidiger Jacques Davin.

Modus 
Gespielt wurde in einer Finalrunde „Jeder gegen Jeden“ bis 150 Punkte. Bei Punktegleichheit an der Spitze wurde eine Stichpartie um den Sieg gespielt.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1937
Karambolageveranstaltung 1937
Billardturnier in Frankreich
Sportveranstaltung in Montargis